Die German Open 2011 im Badminton fanden in der RWE Sporthalle in Mülheim an der Ruhr vom 1. bis 6. März 2011 statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Qualifikation

Herreneinzel 
  Keigo Sonoda -  Christian Böhmer: 21-10 / 21-10
  Erik Meijs -  Patrick Kämnitz: 21-14 / 21-16
  Fabian Hammes -  Saber Afif: 18-21 / 21-14 / 21-10
  Alexander Roovers -  Manuel Batista: 21-11 / 21-10
  Anthony Dumartheray -  René Rother: 21-13 / 21-16
  Taufiq Hidayat Akbar -  Edwin Ekiring: 21-13 / 21-7
  Gabriel Ulldahl -  Jente Paesen: 21-5 / 21-12
  Maxime Moreels -  Philipp Discher: 21-19 / 16-21 / 21-14
  Hannes Käsbauer -  Sebastien Bourbon: 21-12 / 19-21 / 21-8
  Takahiro Hiramatsu -  Manfred Helms: 21-3 / 21-4
  Nikolaj Persson -  Gregory Schneider: 21-17 / 14-21 / 21-18
  Peyo Boichinov -  Robert Georg: 21-12 / 0-0 ret.
  Sergey Ivlev -  Sebastian Rduch: 21-13 / 21-18
  Kai Waldenberger -  Jordy Hilbink: 21-13 / 23-21
  Kenn Lim -  Sebastian Schöttler: 21-18 / 21-17
  Keigo Sonoda -  Erik Meijs: 21-3 / 21-14
  Fabian Hammes -  Alexander Roovers: 21-9 / 20-22 / 21-16
  Taufiq Hidayat Akbar -  Anthony Dumartheray: 21-10 / 21-14
  Gabriel Ulldahl -  Hubert Pączek: 21-12 / 15-21 / 21-10
  Hannes Käsbauer -  Maxime Moreels: 21-9 / 21-15
  Nikolaj Persson -  Takahiro Hiramatsu: 21-11 / 21-12
  Peyo Boichinov -  Sergey Ivlev: 18-21 / 23-21 / 21-13
  Kenn Lim -  Kai Waldenberger: 21-7 / 22-20

Dameneinzel 
  Mong Kwan Yi -  Iris Wang: 9-21 / 21-14 / 21-16
  Aditi Mutatkar -  Carola Bott: 21-18 / 21-14
  Lianne Tan -  Karin Schnaase: 21-18 / 2-21 / 22-20
  Kaori Imabeppu -  Sabrina Jaquet: 21-15 / 20-22 / 21-12
  Sashina Vignes Waran -  Patty Stolzenbach: 21-17 / 6-21 / 22-20
  Tse Ying Suet -  Michelle Chan: 16-21 / 21-13 / 21-19
  Karina Jørgensen -  Perrine Lebuhanic: 21-16 / 21-12
  Mong Kwan Yi -  Aditi Mutatkar: 21-14 / 21-13
  Kristína Gavnholt -  Lianne Tan: 9-21 / 21-7 / 21-17
  Kaori Imabeppu -  Sashina Vignes Waran: 15-21 / 21-18 / 21-19
  Karina Jørgensen -  Tse Ying Suet: 21-13 / 21-11

Herrendoppel 
  Denis Nyenhuis /  Felix Schoppmann -  Stilian Makarski /  Peyo Boichinov: 18-21 / 21-17 / 21-10
  Steffen Hohenberg /  Gregory Schneider -  Matijs Dierickx /  Freek Golinski: 21-16 / 22-24 / 21-16
  Maurice Niesner /  Till Zander -  Gert Künka /  Andy Hartono Tandaputra: 21-10 / 19-21 / 21-19
  Taufiq Hidayat Akbar /  Wisnu Haryo Putro -  Thomas Nirschl /  Tobias Wadenka: 26-24 / 21-13
  Jacco Arends /  Jelle Maas -  Tim Dettmann /  Andreas Heinz: 18-21 / 21-15 / 21-16
  Kim Gi-jung /  Kim Sa-rang -  Patrick Kämnitz /  Martin Zehan Zhang: 21-8 / 21-8
  Chris Langridge /  Anthony Clark -  Ronan Labar /  Mathias Quéré: 21-10 / 21-12
  Martin Delfs /  Dharma Gunawi -  Niclas Nøhr /  Mads Pedersen: 21-15 / 21-16
  Steffen Hohenberg /  Gregory Schneider -  Denis Nyenhuis /  Felix Schoppmann: 21-16 / 13-21 / 21-19
  Maurice Niesner /  Till Zander -  Taufiq Hidayat Akbar /  Wisnu Haryo Putro: 17-21 / 21-11 / 21-16
  Kim Gi-jung /  Kim Sa-rang -  Jacco Arends /  Jelle Maas: 21-15 / 18-21 / 21-12
  Chris Langridge /  Anthony Clark -  Martin Delfs /  Dharma Gunawi: 21-16 / 21-9

Damendoppel  
  Chan Hung Yung /  Mong Kwan Yi -  Janne Elst /  Jelske Snoeck: 21-18 / 19-21 / 21-18
  Julie Delaune /  Teshana Vignes Waran -  Cisita Joity Jansen /  Mona Reich: 22-20 / 21-14
  Chan Hung Yung /  Mong Kwan Yi -  Amelie Oliwa /  Stephanie Shalini Sukumaran: 21-6 / 19-21 / 21-19
  Kim Buss /  Claudia Vogelgsang -  Marion Gruber /  Sanya Herzig: 21-19 / 21-14

Mixed 
  Mathias Quéré /  Marion Luttmann -  Freek Golinski /  Steffi Annys: 21-18 / 21-13
  Niclas Nøhr /  Lena Grebak -  Ronan Labar /  Teshana Vignes Waran: 21-19 / 21-17
  Shoji Sato /  Shizuka Matsuo -  Josche Zurwonne /  Carla Nelte: 21-10 / 21-12
  Kim Gi-jung /  Chang Ye-na -  Sylvain Grosjean /  Émilie Lefel: 21-11 / 21-13
  Nova Widianto /  Vita Marissa -  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda: 21-16 / 21-19
  Ruud Bosch /  Lotte Jonathans -  Matijs Dierickx /  Debbie Janssens: 21-11 / 21-15
  Kenichi Hayakawa /  Misaki Matsutomo -  Peter Käsbauer /  Johanna Goliszewski: 22-20 / 21-17
  Shin Baek-cheol /  Ha Jung-eun -  Jorrit de Ruiter /  Paulien van Dooremalen: 21-16 / 21-13
  Niclas Nøhr /  Lena Grebak -  Mathias Quéré /  Marion Luttmann: 18-21 / 21-14 / 21-18
  Shoji Sato /  Shizuka Matsuo -  Kim Gi-jung /  Chang Ye-na: 21-17 / 21-11
  Nova Widianto /  Vita Marissa -  Ruud Bosch /  Lotte Jonathans: 21-19 / 21-19
  Kenichi Hayakawa /  Misaki Matsutomo -  Shin Baek-cheol /  Ha Jung-eun: 21-14 / 21-19

Herreneinzel

Setzliste 
 Lin Dan (Champion)
 Chen Jin (Finale)
 Boonsak Ponsana (Halbfinale)
 Park Sung-hwan (Halbfinale)
 Hu Yun (1. Runde)
 Marc Zwiebler (2. Runde)
 Son Wan-ho (Viertelfinale)
 Wang Zhengming (3. Runde)
 Dicky Palyama (3. Runde)
 Kazushi Yamada (3. Runde)
 Sho Sasaki (zurückgezogen)
 Brice Leverdez (3. Runde)
 Wong Wing Ki (3. Runde)
 Hans-Kristian Vittinghus (3. Runde)
 Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
 Carl Baxter (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Juliane Schenk (Viertelfinale)
 Bae Yeon-ju (1. Runde)
 Yip Pui Yin (1. Runde)
 Ella Diehl (1. Runde)
 Liu Xin (Champion)
 Yao Jie (1. Runde)
 Petya Nedelcheva (1. Runde)
 Eriko Hirose (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (Champion)
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Halbfinale)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (2. Runde)
  Fairuzizuan Tazari / Ong Soon Hock (2. Runde)
  Ingo Kindervater / Johannes Schöttler (1. Runde)
  Gan Teik Chai / Tan Bin Shen (2. Runde)
  Chris Adcock / Andy Ellis (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (Viertelfinale)
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (Viertelfinale)
  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh (zurückgezogen)
  Valeria Sorokina / Nina Vislova (Viertelfinale)
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa (Champion)
  Lotte Jonathans / Paulien van Dooremalen (2. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Halbfinale)
  Sandra Marinello / Birgit Michels (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (1. Runde)
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba (Viertelfinale)
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (Halbfinale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (1. Runde)
  Yoo Yeon-seong / Kim Min-jung (1. Runde)
  Robert Blair /  Gabrielle White (Champion)
  Chris Adcock /  Imogen Bankier (Halbfinale)
  Valeriy Atrashchenkov / Elena Prus (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Website der German Open 2011
 tournamentsoftware.com

2011
BWF Grand Prix 2011
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr